Молодёжный театр «Мимикрия» появился в Тюмени в мае 2003 года на базе Тюменского Государственного Института Мировой Экономики, Управления и Права и Тюменского Государственного Института Искусств и Культуры. Театр работает в экспериментальном направлении, синтезе пластического театра с другими видами искусств, в поиске оригинальных средств и форм выражения театральных постановок, новых способов общения со зрителем, что можно увидеть уже из названий постановок: «Раз-общение» (2003), «Чудаки» (2004), «Тень» (2007, по Е. Л. Шварцу), «МЖ: игра без правил» (2008), «Сыграем в ящик?» (2009, по А. П. Чехову), «Грезы шута» (2010, по творчеству С. Дали), «Куклы упавшие с неба» (2011).

Театр неоднократно становился Дипломантом и Лауреатом областных, региональных и Международных фестивалей театрального творчества в городах Тюмени, Екатеринбурге, Волгограде, Иркутске, Санкт-Петербурге, Челябинске и других. Являются финалистами проекта «Минута славы» на Первом канале. Сейчас Театр «Мимикрия» признанный бренд молодёжной театральной культуры в Тюмени, формирующий культурную среду города и растущий вместе с ней. Является организатором международного театрального фестиваля «Театральная революция», который проходит раз в два года и собирает в Тюмени российские и зарубежные молодёжные театры.

Ежегодно театр «Мимикрия» проводит Международный фестиваль уличных театров «Сны улиц». Фестиваль представляет все разнообразие жанров уличных представлений: это ходули, музыкальные импровизации, трюковые экспромты, уличная клоунада, «живые» куклы-великаны, пантомима и пластика, современная хореография, интерактивная игра с публикой, цирк на сцене, театр огня и другие экспериментальные проекты. За время проведения фестиваля в нём приняло участие более 50 театральных коллектива из 32 стран. В 2011 году «Сны улиц» был отмечен дипломом «Бренд Уральского федерального округа» за заметный вклад в формирование позитивного имиджа территорий УрФО в номинации «Культура».

Название театра «Мимикрия» происходит от биологического термина, обозначающего явление цветового подражания одних видов животных другим. Одним из символов театра была чёрная шляпа, которая напоминает по очертаниям змею с проглоченным слоном в «Маленьком принце» А. де Экзюпери. Ныне символ театра — чёрный квадрат.

Ссылки 
 Официальный блог театра «Мимикрия»
 Театр «Мимикрия»
 О театре «Мимикрия»

Примечания 

Театры Тюмени